Гёзе () — фамилия.

Известные носители 
 Гёзе, Адриан (род. 1960) — нидерландский архитектор.
 Гёзе, Виктор Яковлевич (известен под псевдонимом Станицын, 1897—1976) — советский актёр, театральный режиссёр и преподаватель.